Paddegat (Zuid-Holland), een oppervlaktewater in Woubrugge
Paddegat (West-Vlaanderen), een natuurgebied in Varsenare